Ел Куартел има више значења:

 Ел Куартел (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Куартел (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Куартел (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куартел (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куартел (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куартел (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Куартел (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Куартел (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику